Цар-Калоян — топоним в Болгарии, в честь царя Калояна:
 Цар-Калоян (город)
 Цар-Калоян (община)
 Цар-Калоян (село)

См. также 
 Калоян